El Mujal (Cardona), masia de Cardona amb declaració d'Inventari de Patrimoni Arquitectònic.
 El Mujal (Navars), poble del municipi de Navars.